Hählen ist der Familienname folgender Personen:

 Cedric Hählen (1981–2012), Schweizer Extrembergsteiger
 Joana Hählen (* 1992), Schweizer Skirennfahrerin
 Paul Hählen (* 1921), Schweizer Architekt und Kunstmaler